Skew – accorgimento applicato alle eliche navali
Skew – disallineamento temporale di segnali
Skew – rotazione di un'antenna parabolica